Sitio de Barcelona puede referirse a varios sitios sufridos por esta ciudad catalana:

Sitio de Barcelona (801), por las tropas francas al mando de Ludovico Pío.
Sitio de Barcelona (827), por las tropas del rebelde Aysun.
Sitio de Barcelona (985) por las tropas andalusíes al mando de Almanzor.
Sitio de Barcelona (1462), por las tropas del rey Juan II de Aragón, al mando del propio monarca, durante la Guerra Civil Catalana.
Sitio de Barcelona (1465), por las tropas del rey Juan II de Aragón, al mando del propio monarca, durante la Guerra Civil Catalana.
Sitio de Barcelona (1472), por las tropas del rey Juan II de Aragón, al mando del propio monarca, durante la Guerra Civil Catalana.
Sitio de Barcelona (1651-1652), por las tropas de Felipe IV al mando de Juan José de Austria, durante la Sublevación de Cataluña.
Sitio de Barcelona (1697), por las tropas francesas al mando del Gran Duque de Vendôme durante la Guerra de los Nueve Años.
Sitio de Barcelona (1705), por el ejército austracista al mando de Lord Peterborough, durante la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Barcelona (1706), por el ejército borbónico al mando del propio Felipe V, durante la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Barcelona (1713-1714), por las tropas borbónicas al mando del Duque de Berwick, durante la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Barcelona (1808), por las tropas patriotas al mando del Marqués del Palacio contra los invasores franceses al mando del general Duhesne, durante la Guerra de Independencia Española.